Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар — ежегодное соревнование швейцарских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2014 года. Организатором является  (, )..

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Швейцарию на международной арене как смешанная парная сборная Швейцарии.

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по кёрлингистам

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы различных чемпионатов Швейцарии (до 2011 года) (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

 
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2014 года